Горбовцы — название населённых пунктов на Украине:
 Горбовцы — село в Литинском районе Винницкой области.
 Горбовцы — село в Глыбокском районе Черновицкой области.